Live from Las Vegas ("dal vivo da Las Vegas" in lingua inglese) può riferirsi a:

Live from Las Vegas – DVD di Britney Spears del 2002
Live from Las Vegas – album di Dean Martin del 2005
Live from Las Vegas – album di Frank Sinatra del 2005